Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2012/2013.

Serie A 

Internazionale, vorig seizoen goed voor de zesde plaats, eindigde deze voetbaljaargang op de negende plaats in de eindrangschikking, op 33 punten van kampioen Juventus. De club stond dit seizoen onder leiding van Andrea Stramaccioni, en wist zich door de bescheiden eindklassering voor het eerst sinds lange tijd niet te plaatsen voor Europees voetbal.

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de Serie A in het seizoen 2012/13.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia in het seizoen 2012/13.

UEFA Europa League

Wedstrijden

Statistieken 

2013
Italiaanse voetbalclub 2012/13